Змагання з бігу на 110 метрів з бар'єрами у чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 18 по 21 серпня на Пекінському національному стадіоні. Головний фаворит змагань, рекордсмен олімпійських іграх на даній дистанції Лю Сян знявся з дистанції прямо перед самим стартом через травму ноги.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (13,55) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, хто виконав норматив B (13,72) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор.

Змагання

Результати

Перший раунд 
У наступний раунд потрапляють чотири найкращі спортсмени з кожного забігу (Q) плюс вісім спортсменів з найкращим результатом (q)

Другий раунд 
У півфінал потрапляють три найкращих спортсмени з кожного забігу (Q) плюс чотири спортсмени з найкращим результатом (q)

Півфінал 
У фінал потрапляють чотири найкращих спортсмени з кожного забігу (Q)

Півфінал 1 

20 серпня 2008 — 21:30

Півфінал 2 

20 серпня 2008 — 21:39

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки